Tebanga Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tebanga Village (ort i Abaiang), Gilbertöarna, 
 Tebanga Village (ort i Abemama), Gilbertöarna, 
 Tebanga Village (ort i Maiana), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar